Mutisioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 oraz późniejszych aktualizacjach tej klasyfikacji astrowatych, jest to jedna ze starszych podrodzin astrowatych. Jest siostrzana względem podrodziny Stifftioideae, wraz z którą tworzy klad oddzielony od pnia astrowatych na przełomie paleocenu i eocenu. Starszymi kladami tworzącymi grupę koronną astrowatych są tylko podrodziny Barnadesioideae i Famatinanthoideae. 

Do podrodziny Mutisioideae należą trzy plemiona z ok. 48 rodzajami i 609 gatunkami (liczby te bywają zmienne z powodu różnych ujęć taksonomicznych, np. kompleksu drobnych rodzajów Gerbera). Wszyscy przedstawiciele rosną lub pochodzą z Ameryki Południowej, rzadko sięgają zasięgami do Ameryki Północnej, Azji i Afryki. Najbardziej obfitujące w gatunki są rodzaje: Acourtia (80 gatunków), Mutisia (63), Leucheria (48), Chaptalia (40), Nassauvia (38) i Trixis (38).

Systematyka 

 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Mutisieae Cass.

Plemię Nassauvieae Cass.

Plemię Onoserideae (Bentham) Panero & V.A.Funk

Przypisy 

Mutisioideae